«Fundamental» () — дев'ятий студійний альбом британського поп-гурту Pet Shop Boys. Альбом ознаменував повернення колективу до свого традиційного звучання після напівакустичного «Release» (2002) і симфонічного «Battleship Potemkin» (2005). У Великій Британії «Fundamental» досяг 5-го місця.

Список пісень 
 «Psychological» — 3:58
 «The Sodom And Gomorrah Show» — 5:24
 «I Made My Excuses And Left» — 4:53
 «Minimal» — 4:16
 «Numb» — 4:42
 «God Willing» — 1:30
 «Luna Park» — 5:29
 «I'm With Stupid» — 3:28
 «Casanova In Hell» — 3:15
 «Twentieth Century» — 4:41
 «Indefinite Leave To Remain» — 3:11
 «Integral» — 3:52

Посилання 
All Music Guide 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Pet Shop Boys
Альбоми Parlophone